

Geografia 
 Pis – comune del Gers (Francia)
 Pis – antico comune dell'Alta Garonna, ora parte di Latrape (Francia)

Sigle 
 Per il Sud – partito politico italiano
 Prawo i Sprawiedliwość – Diritto e Giustizia, partito politico polacco

Codici 
 PIS – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Biard, Poitiers, Francia
 PIS – codice identificativo del locator e del DVOR/DME di Pisa, radioassistenze per la navigazione aerea
 pis – codice ISO 639-3 della lingua pijin